Алексей Григорьевич Маркелов (родился 21 февраля 1952 года в Калуге) — советский футболист, российский арбитр по футболу и хоккею с мячом, супервайзер.

Биография 
В качестве футболиста выступал за команды «Знамя Труда» Орехово-Зуево, «Заря» и «Локомотив» Калуга, дубль «Спартака» Москва, «Нефтяник» Тюмень и другие.

В 1988—1997 годах судил футбольные матчи, в том числе в 1992—1995 годах работал главным арбитром в 40 матчах высшей лиги России.

Бывший председатель судейского комитета ФХМР (занимал должность 8 лет), инспектор матчей, комиссар Международной федерации хоккея с мячом.

В 2008 году, будучи главой судейского корпуса Федерации хоккея с мячом России, был жестоко избит неизвестными.

См. также 
 Список 10 лучших судей Федерации хоккея с мячом СССР (России)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на FootballFacts
 Такой хоккей нам не нужен? Под мечтательные разговоры об олимпийских перспективах русский хоккей стремительно стареет и медленно умирает
 Алексей Маркелов: Было такое ощущение, что ждут, что бы зацепить

Футболисты СССР
Футбольные судьи СССР
Футбольные судьи России
Игроки ФК «Локомотив» Калуга
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Знамя Труда»
Игроки ФК «Тюмень»
Спортивные судьи России
Судьи по хоккею с мячом СССР‎